Anton Lander (né le  à Sundsvall) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Timrå IK, il débute dans l'Elitserien en 2007. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au second tour, à la  au total par les Oilers d'Edmonton. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné en , en  par le HK Spartak Moscou. En 2011, il part en Amérique du Nord.

Il joue son premier match en LNH le  et inscrit son premier but le  contre les Sénateurs d'Ottawa.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
  
|2007-2008 || Timrå IK || Elitserien ||32 ||1 ||2 ||3 ||4 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Timrå IK || Elitserien ||47 ||4 ||6 ||10 ||12 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2009-2010 || Timrå IK || Elitserien ||49 ||7 ||9 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Timrå IK || Elitserien || 49|| 10|| 14|| 24|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH || 56|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 14|| 1|| 4|| 5|| 10|| 14|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 47 || 9 || 11 || 20 || 22 || 8|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
|2012-2013 || Oilers d'Edmonton || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 46 || 18 || 34 || 52 || 30 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 27 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 29|| 9|| 22|| 31|| 20|| - || - || - || - || - 
|-
|2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 38|| 6|| 14|| 20|| 14|| - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 61 || 1 || 2 || 3 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH ||22 || 1 || 3 || 4 || 6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 42 || 25 || 30 || 55 || 14 || - || - ||-  ||-  ||-
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 54|| 9|| 29|| 38 || 40|| 19 || 8|| 5|| 13|| 4
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 39|| 10|| 20|| 30|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2 
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||53 ||18 ||13 ||31 ||32 ||6 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||53 ||14 ||18 ||32 ||20 ||7 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2021-2022|| EV Zoug || NL ||  || || || || ||

| 215 || 10 || 25 || 35 || 56 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| +1|| align="left"| place
|-
| 2009 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 7|| 9|| 16|| +4|| align="left"| place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 5|| 3|| 8|| 4|| +8|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| +4|| align="left"| place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 4|| 7|| 6|| +4|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 3|| 0|| 3|| 0|| +4|| align="left"|  place
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde || 8 || 4 || 4 || 8 || 4 || +2 ||align=left| place

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Sundsvall
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de repêchage du HK Spartak Moscou
Joueur du Timrå IK
Joueur des Oilers d'Edmonton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022